Vintage Violence – album discografico di John Cale del 1970
 Vintage Violence – gruppo musicale italiano